Das Herreneinzel war eine im Rahmen der French Open 2021 ausgetragene Konkurrenz.

Titelverteidiger war Rafael Nadal, der im Vorjahr gegen Novak Đoković in drei Sätzen gewann und damit zum insgesamt 13. Mal die French Open für sich entschieden hatte.

In diesem Jahr gewann Novak Đoković im Finale in fünf Sätzen gegen Stefanos Tsitsipas.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand für die Herren vom 24. bis 28. Mai 2021 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf RolandGarros.com (englisch)
 

Herreneinzel
2021